Коллиано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 3829 человек, плотность населения составляет 71 чел./км². Занимает площадь 54 км². Почтовый индекс — 84020. Телефонный код — 0828.

Покровителем коммуны почитается Лев IX, папа римский. Праздник ежегодно празднуется 20 июля.

Ссылки